Supercop steht für:
 einen Action- und Martial-Arts-Film aus Hongkong mit Jackie Chan, siehe Police Story 3
 einen italienischen Film mit Terence Hill von 1980, siehe Der Supercop

Siehe auch:
 Supercup